Пётр Иванович Илюхин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Архангельское. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1996 гг. — ученик слесаря на заводе в Туле, работник сельхозартели деревни Малая Ивановка Плавского района, участник Великой Отечественной войны, агроном, бригадир, председатель колхоза «Вперёд, к коммунизму!» («Родина») Плавского района Тульской области.

Указом № УП – 719 Президента СССР Михаила Сергеевич Горбачёва «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Илюхину П. И.» от 12 сентября 1990 года «за достижение высоких результатов в производстве и продаже государству сельскохозяйственной продукции, большой личный вклад в решение социальных вопросов» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.

Умер в Плавске в 1997 году.

Примечания

Ссылки 
 Илюхин 

Председатели колхозов